Лясковичский сельсовет:

Беларусь 
 Лясковичский сельсовет (Брестская область) — сельсовет, Ивановский район, Брестская область
 Лясковичский сельсовет (Октябрьский район, Гомельская область) — сельсовет, Октябрьский район, Гомельская область
 Лясковичский сельсовет (Петриковский район, Гомельская область) — сельсовет, Петриковский район, Гомельская область